Орден Леопольда:

 Орден Леопольда (Австрия) — создан в 1808 году императором Францем II и аннулирован в 1918 году;
 Орден Леопольда I (Бельгия) — создан в 1832 году королём Бельгии Леопольдом I;
 Орден Леопольда II (Бельгия)  — создан в  1900 году королём Бельгии Леопольдом II как колониальная награда для Бельгийского Конго.